Il doppio del torneo di tennis Jakarta Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori David Adams e Andrej Ol'chovskij che hanno battuto in finale Ronald Agénor e Shūzō Matsuoka 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (campioni)
 Lan Bale /  John-Laffnie de Jager (semifinali)

 Shelby Cannon /  Jim Pugh (primo turno)
 Sander Groen /  Paul Haarhuis (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Jakarta Open 1995
ATP Tour 1995